Als Zebrarennschnecke werden mehrere Schneckenarten aus der Familie der Kahnschnecken (Neritidae) bezeichnet, die eine gestreifte Gehäusezeichnung haben. Hierzu gehören unter anderem:

 Vittina coromandeliana
 Neritina natalensis
 Neritina turrita
 Puperita pupa

Eine weitere als Rennschnecke bezeichnete Kahnschnecke ist:

 Neritina pulligera, die Braune Rennschnecke oder Schwarze Kugelrennschnecke